Анатолий Викторович Баронин (1932—2019) — советский разведчик и резидент, добывший пробы с вирусом геморрагической лихорадки Ласса. Полковник внешней разведки. Профессор  Института СВР Украины.

Биография 
Родился 31 августа 1932 года в Москве в семье сотрудника госбезопасности. Окончил экономический факультет вуза (1957) и получил направление в Молдавию. Там в 1959 году поступил на службу в органы госбезопасности.

С 1961 г. служил в Первом главном управлении КГБ СССР.

Несколько лет был за границей резидентом советской внешней разведки, в том числе в Гане, Нигерии и Либерии. Будучи резидентом в Нигерии (1968—1971), добыл образцы крови больных геморрагической лихорадкой Ласса и организовал их отправку в Москву.

В 1984—1986 гг. в центральном аппарате внешней разведки в Москве. С 1986 г. зам. начальника Украинского отделения ПГУ.

В 1991 г. в звании полковника вышел в отставку. С 1993 г. преподавал в академии Службы внешней разведки Украины, профессор.

Умер в Киеве 29 июля 2019 года.

Награждён орденом Данилы Галицкого (2007).

Источники 
 https://www.rbc.ru/society/31/07/2019/5d4043db9a79471b7c9b16b0
 https://vz.ru/world/2019/7/30/990051.html
 Как советского «мастера шпионажа» из Москвы записали в «легенды украинской разведки»
 https://yushchuk.livejournal.com/330986.html
 http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=19488

Разведчики СССР
Персоналии:Спецслужбы Украины
Сотрудники КГБ СССР
Полковники государственной безопасности